Список городов майя представляет собой алфавитный перечень важнейших археологических памятников, связанных с доколумбовой цивилизацией майя. Перечень крупнейших месоамериканских памятников иных культур, включая соседей майя, приведен в отдельном списке.

Народы и культуры, относящиеся к цивилизации майя, существовали на протяжении более 2500 лет месоамериканской истории на юге Месоамерики, где сейчас существуют государства Гватемала и Белиз, а также на значительной части территории Гондураса и Сальвадора и в юго-восточных штатах Мексики от Теуантепекского перешейка до полуострова Юкатан. В этом регионе обнаружено более 400 крупных археологических памятников культуры майя (Riese, 2004) и свыше 4000 мелких (Witchey and Brown, 2005).



Передача названий в русском языке 
В популярной литературе встречаются различные варианты написания названий городов и археологических памятников майя. В научной литературе сложились определённые конвенции передачи названий:
 названия испанского происхождения передаются согласно правилам передачи испанских названий, при этом имеются некоторые отклонения от реального произношения (ll обычно передаётся как «ль», а не «й»; b и v почти всегда передаются как «б» и «в», и т. д.)
 передача названий местного происхождения (обычно из языков науатль или майя) в основном следует тем же правилам, что и передача испанских названий, с некоторыми особенностями:
 h, в отличие от испанских слов, всегда передаётся как «х»
 hui передаётся как «ви» или реже «уи»
 l перед согласными или в конце слова — как «ль»
 х — всегда «ш»
 dz — «ц», а не «дз»
 tz — «ц»
 ya, yu, yo передаются как «йа», «йу», «йо», поскольку в ряде случаев y и последующий гласных в словах майяского происхождения относятся к различным морфемам. Исключения: майя (и производные названия), Юкатан (и производные названия).

Важнейшие памятники 

В шаблоне «города майя», а также в данном разделе перечислены важнейшие археологические памятники майя — наиболее крупные, или наиболее интересные с точки зрения находок:
 :en:Becan — Бекан
 :en:Bonampak — Бонампак
 :en:Dos Pilas — Дос-Пилас
 :en:Ixkun — Ишкун
 :en:Yaxchilan — Йашчилан
 :en:Yaxha — Йашха
 Kabah — Кабах
 :en:Calakmul — Калакмуль
 :en:Kaminaljuyu — Каминалхуйу
 :en:Caracol — Караколь
 :en:Cahal Pech — Кахаль-Печ
 :en:Coba — Коба
 :en:Comalcalco — Комалькалько
 :en:Copán — Копан
 :en:Kohunlich — Кохунлич
 :en:Cuello — Куэйо, Куэльо
 :en:Labna — Лабна
 :en:Lamanai — Ламанай
 :en:Mayapan — Майяпан
 :en:Naachtun — Наачтун
 :en:Nakbe — Накбе
 :en:Naranjo, Guatemala — Наранхо (Гватемала)
 :en:Oxkintok — Ошкинток
 :en:Palenque — Паленке
 Piedras Negras — Пьедрас-Неграс
 San Bartolo — Сан-Бартоло
 Ceibal — Сейбаль
 :en:Tikal — Тикаль
 :en:Tulum — Тулум
 :en:Uxmal — Ушмаль
 :en:Waka' — Вака (майя)
 :en:Dzibilchaltun — Цибильчальтун
 :en:Chichen Itza — Чичен-Ица
 :en:Chunchucmil — Чунчукмиль
 :en:El Baúl — Эль-Бауль
 :en:El Mirador — Эль-Мирадор

Алфавитный перечень 
Список городов приводится по латинскому алфавиту, поскольку написание некоторых названий по-русски ещё не устоялось.

A 
 Abaj Takalik — Абах-Такалик — см. Такалик-Абах
 :en:Acanceh — Аканкех, современное произношение Акансех
 :en:Acanmul — Аканмуль
 :en:Acte — Акте (майя)
 :en:Actun Tunichil Muknal — Актун-Туничиль-Мукналь
 :en:Actuncan — Актункан
 :en:Aguacate — Агуакате
 Aguas Calientes — Агуас-Кальентес
 :en:Aguateca — Агуатека
 :en:Ake — Аке
 :en:La Amelia — Ла-Амелия
 :en:El Amparo — Эль-Ампаро
 :en:Almuchil — Альмучиль
 Altamira — Альтамира (майя)
 :en:Altar de los Reyes — Алтар-де-лос-Рейес
 :en:Altar de Sacrificios — Алтар-де-Сакрифисиос
 :en:Altun Ha — Алтун-Ха
 :en:Anayte' — Анайте
 :en:Anonal — Анональ
 :en:Arroyo de Piedra — Арройо-де-Пьедра

B 
 :en:Baking Pot — Бейкинг-Пот
 :de:Balamkú — Баламку
 :en:Balberta — Балберта
 :en:Becan — Бекан
 :en:Blackman Eddy — Блэкман-Эдди
 :en:Bejucal — Бехукаль
 :en:Balakbal — Балакбаль
 :en:Balamkú — Баламку
 :en:Bellote — Бельоте, Бейоте
 :en:Balamtun — Баламтун
 :en:Bolonchen — Болончен
 :en:Bonampak — Бонампак
 :en:El Baúl — Эль-Бауль

C 
 :en:Cahal Pech — Кахаль-Печ
 :en:Calakmul — Калакмуль
 :en:Campeche — Кампече
 :en:Cancuen — Канкуэн
 :en:Cansacbe — Кансакбе
 Caracol — Караколь (Белиз)
 :en:El Caribe — Эль-Карибе
 :en:Cenotillo — Сенотийо, Сенотильо
 :en:Cerros — Серрос
 :de:Chac II — Чак II
 :en:Chacchoben — Чакчобен
 Чактун
 :en:Chacmultun — Чакмультун
 :en:Chapayal — Чапайяль
 :en:Chiapa de Corzo — Чиапа-де-Корсо
 :en:Chicanna — Чиканна
 :en:Chichen Itza — Чичен-Ица
 :en:Chichmul — Чичмуль
 :en:El Chicozapote — Эль-Чикосапоте
 :en:Chinaha — Чинаха
 :en:Chinikiha — Чиникиха
 :en:Chinkultic — Чинкультик
 :en:Chocolá — Чокола
 El Chorro — Эль-Чорро
 :en:Chuctiepa — Чуктиепа
 :en:Chunchucmil — Чунчукмиль
 :de:Chunhuhub — Чунхухуб
 :en:Chunhuitz — Чунвиц
 :de:Chunlimón — Чунлимон
 :en:Cival — Сиваль
 :en:Civiltuk — Сивильтук
 :en:Coba — Коба (майя)
 :en:Comalcalco — Комалькалько
 :en:Comitan — Комитан
 :en:Consacbe — Консакбе
 :en:Copán — Копан
 :en:La Corona (Ла-Корона, или «место Q»)
 :en:Corozal — Коросаль
 :en:Cozumel — Косумель
 :en:Cuello — Куэйо

D 
 :en:Dos Pilas — Дос-Пилас
 :en:Dzehkabtun — Цехкабтун
 :en:Dzekilna — Цекильна
 :de:Dzibanche — Цибанче
 :en:Dzibilchaltun — Цибильчальтун
 :en:Dzibilnocac — Цибильнокак
 :en:Dzilam — Цилам
 :en:Dzitbalche — Цитбальче
 :en:Dzula — Цула

E 
 :en:Edzna — Эцна
 :en:Ek' Balam — Эк-Балам
 :en:Ekab — Экаб
 El Encanto — Эль-Энканто
 :en:Colonia La Esperanza — Эсперанса

F 
 :en:Finca Encanto — Финка-Энканто
 La Florida — Ла-Флорида
 Flores (Флорес — см. :en:Tayasal — Тайясаль)

G 
 :en:Guaquitepec — Гуакитепек
 :en:Gumarcaj — Гумарках

H 
 :en:Hacienda Hotzuc — Асьенда-Хоцук
 :en:Halakal — Халакаль
 Halal — Халаль (майя)
 :en:Haltunchon — Хальтунчон
 :en:Los Higos — Лос-Игос
 :de:Hochob — Хочоб
 :en:Holactun — Холактун
 :en:La Honradez — Ла-Онрадес
 :en:Holmul — Холмуль — см. Накум
 :en:Holtun — Хольтун
 :en:Hormiguero — Ормигеро
 :en:Huacutal — Хуакуталь
 :en:Huntichmul — Хунтичмуль

I 
 :en:Ichmac — Ичмак
 :en:Ichmul — Ичмуль
 :en:Ichpaatun — Ичпаатун
 :en:Ikil — Икиль
 :en:Itsimte-Sacluk — Ицимте-Саклук
 :en:Itzan — Ицан
 :en:Itzimte-Bolonchen (Ицимте-Болнчен — см. Болончен)
 Ixil — Ишиль
 :en:Iximche — Ишимче
 :en:Ixkun — Ишкун
 :en:Ixlu — Ишлу
 :en:Ixtelha — Иштельха
 :en:Ixtutz — Иштутц
 :en:Izamal — Исамаль
 :en:Izapa — Исапа

J 
 :en:Jaina Island, :de:Jaina — Хайна
 :en:Jimbal — Химбаль
 :en:Jolja' — Хольха
 :en:Jonuta — Хонута
 :en:Joya de Cerén — Хойя-де-Серен
 :en:La Joyanca — Ла-Хоянка, Ла-Хойанка

K 
 Kabah — Кабах
 Kalakmul — Калакмуль
 :en:Kaminaljuyu — Каминальхуйу
 Kana — Кана
 Kanki — Канки
 :en:Kantunil Kin — Кантуниль-Кин
 :en:Kaxuinic — Кашуиник
 :en:Kayal — Каяль, Кайяль
 :en:Kinal — Киналь
 :en:Kiuic — Киуик
 :en:Kohunlich — Кохунлич
 :en:Komchen — Комчен

L 
 :en:Labna — Лабна
 :en:Lacanha — Лаканха
 :en:Laguna Perdida II — Лагуна-Пердида II
 :en:Lagunita — Лагунита
 :en:Lamanai — Ламанай
 :en:Lashtunich — Лаштунич
 :en:Loltun — Лольтун
 :en:López Mateos — Лопес-Матеос
 Louisville — Луисвиль (Белиз)
 :en:Lubaantun — Лубаантун

M 
 :en:Machaquila — Мачакила
 :en:Managua (Maya site) — Манагуа (майя)
 Maní — Мани (Юкатан)
 :en:La Mar — Ла-Мар
 Mario Ancona — Марио-Анкона
 :en:Maxcanu — Машкану
 :en:Mayapan — Майяпан
 :en:La Milpa — Ла-Мильпа
 :en:Minanha — Минанха
 :en:El Mirador — Эль-Мирадор
 Miraflores — Мирафлорес (майя)
 :en:Mixco Viejo — Мишко-Вьехо
 Monte Alto — Монте-Альто
 :en:La Montura — Ла-Монтура
 :en:Mopila — Мопила
 Moral — Мораль (майя)
 :en:Motul de San José — Мотуль-де-Сан-Хосе
 :en:Mountain Cow — Маунтин-Кау
 :de:Mul Chic — Муль-Чик
 :en:Muluch Tsekal — Мулуч-Цекаль
 :en:La Muñeca — Ла-Муньека
 :en:Muyil — Муйиль

N 
 :en:Naachtun — Наачтун
 :de:Nadz Caan — Нац-Каан
 :en:Naj Tunich — Нах-Тунич
 :en:Nakbe — Накбе
 :en:Nakum — Накум
 Naranjo — Наранхо (Гватемала)
 :en:La Naya — Ла-Найя
 :en:Nebaj — Небах
 :en:Nim Li Punit — Ним-Ли-Пунит
 :de:Nocuchich — Нокучич
 :en:Nohpat — Нохпат

O 
 Ojo de Agua — Охо-де-Агуа
 :en:Okop — Окоп (майя)
 :en:Oxcutzcab — Ошкуцкаб
 :en:Oxkintok — Ошкинток
 :en:Oxlahuntun — Ошлахунтун
 :en:Oxpemul — Ошпемуль

P 
 :en:El Pabellón — Эль-Пабельон,Эль-Пабейон
 :en:Padre Piedra — Падре-Пьедра
 :en:Pajaral — Пахараль
 :en:Palenque — Паленке
 El Palmar — Эль-Пальмар (Гватемала)
 :en:Panhale — Панхале
 :en:Pantaleón — Панталеон
 :en:El Paraíso (Maya site) — Эль-Параисо
 :en:La Pasadita — Ла-Пасадита
 :en:Pasión del Cristo — Пасьон-дель-Кристо
 :en:El Pato — Эль-Пато
 :en:Pechal — Печаль (майя)
 El Perú — Эль-Перу
 :en:Pestac — Пестак
 :en:Pie de Gallo — Пье-де-Гайо, Пье-де-Гальо
 :en:Piedra Labrada — Пьедра-Лабрада
 Piedras Negras — Пьедрас-Неграс
 :en:El Pilar — Эль-Пилар
 :en:Pixoy — Пишой
 :en:La Pochitoca — Ла-Почитока
 :en:Polol — Пололь
 :en:Pomona — Помона
 :en:Pomona, Belize — Помона (Белиз)
 :en:Pomona, Tabasco — Помона (Табаско)
 :en:Pomuch — Помуч
 :en:El Portón — Эль-Портон
 El Porvenir — Эль-Порвенир
 :en:Pusilha — Пусильха

Q 
 :en:Quen Santo — Кен-Санто
 :en:Quirigua — Киригуа

R 
 :en:Resbalón — Ресбалон
 El Retiro — Эль-Ретиро
 Río Amarillo — Рио-Амарийо, Рио-Амарильо
 Río Azul — Рио-Асуль
 Río Bec — Рио-Бек
 :en:Río Michol — Рио-Мичоль
 :en:El Rosal (Maya site) — Эль-Росаль

S 
 :en:Sabacche — Сабакче
 :de:Sabana Piletas — Сабана-Пилетас
 :en:Sacchana — Сакчана
 :en:Sacnicte — Сакникте
 :en:Sacul — Сакуль
 :en:Salinas de los Nueve Cerros — Салинас-де-лос-Нуэве-Серрос
 San Andrés — Сан-Андрес
 San Bartolo — Сан-Бартоло
 San Clemente — Сан-Клементе (майя)
 San Diego — Сан-Диего (майя)
 San Gervasio — Сан-Хервасио
 :en:San Lorenzo (Campeche) — Сан-Лоренсо (Кампече)
 :en:San Lorenzo (Chiapas) — Сан-Лоренсо (Чиапас)
 :en:San Mateo Ixtatán — Сан-Матео-Иштатан
 San Pedro — Сан-Педро (майя)
 :en:Santa Elena Poco Uinic — Санта-Элена-Поко-Виник
 :en:Santa Rita Corozal — Санта-Рита-Коросаль
 :en:Santa Rosa Xtampak — Санта-Роса-Штампак
 :en:Santoton — Сантотон
 :en:Sayil — Сайиль
 :en:Seibal — Сейбаль
 :en:Sihó — Сихо
 :en:Silvituc — Сильвитук
 :en:Simojovel — Симоховель
 :en:Sisilha — Сисильха
 :en:La Sufricaya — Ла-Суфрикайя

T 
 Tabi — Таби
 :en:Takalik Abaj — Такалик-Абах
 :en:Tamarindito — Тамариндито
 :de:Tancah — Танках
 :en:Tayasal — Тайясаль
 :en:Tazumal — Тасумаль
 :en:Techoh — Течох
 :en:Telantunich — Телантунич
 Teleman — Телеман (майя)
 :en:El Temblor — Эль-Темблор
 :en:Tenam Puente — Тенам-Пуэнте
 :en:Tenam Rosario — Тенам-Росарио
 :en:Tikal — Тикаль
 Tila — Тила
 :en:El Tintal — Эль-Тинталь
 :en:Tohcok — Тохкок
 Tonalá — Тонала
 :en:Toniná — Тонина
 Topoxté — Топоште
 Tortuguero — Тортугеро
 :en:Tres Islas — Трес-Ислас
 :en:Tulum — Тулум
 :en:Tunkuyi — Тункуйи
 :en:Tzendales — Цендалес
 :en:Tzibanche — Цибанче
 :en:Tzocchen — Цокчен
 :en:Tzum — Цум

U 
 :en:Uaxactun — Вашактун
 :en:Uaymil — Ваймиль
 :en:Ucanal — Уканаль
 :en:Uci — Уси
 :en:Ukum — Укум
 :en:Uolantun — Волантун
 Utatlan (Утатлан, см. также Гумарках)
 :en:Uxbenka — Ушбенка
 :en:Uxmal — Ушмаль
 :en:Uxul — Ушуль

W 
 :en:Waka' (Вака (майя), см. Эль-Перу)
 :en:Waxaktun (см. Вашактун)
 :en:Witzna — Вицна

X 
 :en:Xcalumkin — Шкалумкин
 :en:Xcaret — Шкарет
 :en:X'Castillo — Шкастильо
 :en:Xcocha — Шкоча
 :en:Xcochkax — Шкочкаш
 :en:Xcoralche — Шкоральче
 :en:Xcucsuc — Шкуксук
 :en:Xculoc — Шкулок
 :en:Xel-Há — Шель-Ха
 :en:Xicalango — Шикаланго
 :en:Xkalachchetzimin — Шкалаччецимин
 :de:Xkipché — Шкипче
 :en:Xlapak — Шлапак
 :en:Xkichmook — Шкичмоок
 :en:Xkombec — Шкомбек
 :en:Xkukican — Шкукикан
 :en:Xmakabatun — Шмакабатун
 :en:Xnaheb — Шнахеб
 :en:Xnucbec — Шнукбек
 :en:Xpuhil — Шпухиль (майя)
 :en:Xtampak — Штампак
 :en:Xtobo — Штобо
 :en:Xul — Шуль
 :en:Xultun — Шультун
 :en:Xunantunich — Шунантунич
 :en:Xupa — Шупа
 :en:Xutilha — Шутильха

Y 
 :en:Yaaxhom — Йашхом
 :en:Yakalmai — Йакальмай
 :en:Yalcabakal — Йалькабакаль
 :en:Yaltutu — Йальтулу
 :en:Yaxchilan — Йашчилан
 :en:Yaxcopoil — Йашкопоиль
 :en:Yaxha — Йашха
 :en:Yaxuna — Йашуна
 :en:Yo'okop — Йоокоп
 :en:Yula — Йула

Z 
 :en:Zacpeten — Сакпетен
 :en:Zaculeu — Сакулеу
 :en:El Zapote — Эль-Сапоте
 :en:Zapote Bobal — Сапоте-Бобаль
 :en:El Zotz — Эль-Соц

См. также 
 Цивилизация майя
 Архитектура майя
 Месоамериканская хронология
 Письменность майя
 Список мезоамериканских пирамид

Примечания

Ссылки 
 Перечень городов майя на сайте «Месоамерика»
 Site names and codes (FAMSI), compiled from CMHI volumes, with additions from Mathews and Riese.
 Maya GIS Over 4,000 Maya sites plotted on a set of downloadable PDF maps using GIS — by Clifford Brown and Walter Witschey.
 Гуляев В. И. «Города-государства майя»

Археологические объекты в Мексике
История Мексики
Майя
Майя